Parfüm, illatszer
Parfüm, Boggie magyar énekesnő kislemeze
Parfüm (2001), Hunter Carson és Michael Rymer filmje
A parfüm – Egy gyilkos története (1985), Patrick Süskind regénye
A parfüm: Egy gyilkos története (2006), Tom Tykwer filmje